Amerikai Egyesült Államok
Bel Air (Észak-Karolina)
Bel Air (Florida)
Bel Air (Georgia)
Bel Air (Los Angeles)
Bel Air (Allegany megye, Maryland)
Bel Air (Harford megye, Maryland)
 Franciaország
Bel-Air (metróállomás), Párizs